— японский журнал манги, ежемесячно издаваемый компанией Shueisha. Целевая аудитория журнала — сёнэн. Был создан в 2007 году в качестве замены Monthly Shonen Jump, другому журналу, который был закрыт в июне того года. Часть линейки  издательства Shueisha. Тематика журнала — юношеская манга в стиле фэнтези с большим количеством боевых сцен.

История 
Название Jump Square имеет три смысла:  «[городская] площадь» («площадь, на которой встречаются любители комиксов и талантливые художники»), квадрат в значении Weekly Shonen Jump² и SQ — supreme quality, «суперкачество». Из Weekly Shonen Jump в Jump Square было перенесено несколько сериалов: Tegami Bachi, Rosario + Vampire, Claymore, Gag Manga Biyori. Была запущена новая манга Embalming -The Another Tale of Frankenstein-, Kure-nai, and Dragonaut: The Resonance.

Изначальный тираж составил 500,000 экз., которые были быстро распроданы (более 70 % — в течение трех дней). Shueisha выпустила дополнительный тираж 100,000 экз. Второй номер также продавался хорошо, также потребовался дополнительный тираж в 60,000 экз.

Манга

Jump SQ. II 
 — приложение к Jump Square, всего было издано три тома, начиная с первого в апреле 2008 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Печатные издания, возникшие в 2007 году
Журналы сёнэн-манги